Рихвалд може бити:

 Рихвалд (Чешка), град у округу Карвина, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Рихвалд (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република